Бихава — герб шляхетських родів Польщі, України та Литви часів Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Бихава — місто Люблінського повіту Люблінського воєводства.
 Бихава — ґміна Люблінського повіту Люблінського воєводства.